Oblate peut être :
 dans le vocabulaire du monachisme chrétien, le féminin du nom oblat (du latin ) ;
 en géométrie, un adjectif synonyme d'aplati, principalement utilisé pour qualifier les ellipsoïdes et plus généralement les sphéroïdes (du latin  et ).

Notes et références